Kanpur może dotyczyć: 
 Kanpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Kanpur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Kanpur – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh